Такмичење у скоку увис у мушкој конкуренцији на 27. Европском првенству у атлетици у дворани 2008. године одржано је 2. и 3. марта. у Бечу (Аустрија).

Титулу европског првака освојену на Европском првенству у дворани 2000. у генту није бранио Артур Партика из Русије.

Земље учеснице 
Учествовао је 28 скакача увис из 20. земаља.

  Белорусија (2)
  Босна и Херцеговинаа (1)
  Кипар (1)
  Чешка (3)
  Естонија (1)
  Француска (2)
  Грчка (1)
  Мађарска (1)
  Италија (2)
  Холандија (1)
  Пољска (1)
  Португалија (1)
  Румунија (1)
  Русија (3)
  Словачка (1)
  Словенија (1)
  Шведска (2)
  Швајцарска (1)
  Турска (1)
  Украјина (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2002. години 
Десет најбољи европски такмичари у скоку увис у дворани 200. године пре почетка првенства (1. марта 2002), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

{| class="wikitable" style="width:90%; font-size:90%;"
|-
| 1. || Стафан Странд||   || 2,35 ||  3. фебруар || 1. СРЛ 
|-
|rowspan="2"| 2. || Стефан Холм  || ||rowspan="2"| 2,32 ||2. фебруар||rowspan="2"| =3. СРЛ
|-
| Павел Фоменко ||rowspan="3"| || 14. фебруар
|-
|rowspan="3"| 4. ||Пјотр Брајко || rowspan="3"| 2,31||rowspan="2"| 26. јануар ||rowspan="3"| =5. СРЛ
|-
| Јарослав Рибаков 
|-
| Вилберт Пенингс || || 9.  фебруар 
|-
|rowspan="6"| 7. || Михаил Цветков || ||rowspan="6"| 3,30 || 7. јануар||rowspan="6"|=0. СРЛ
|-
| Андриј Соколовски|| || 4.  фебруар 
|-
| Генадиј Мороз||  || 6. фебруар 
|-
| Сватослав Тон || ||  12. фебруар 
|-
| Никола Чоти ||rowspan="2"|||rowspan="2"| 17. фебруар
|-
| Андреја Ботинели 
|}
<small>Такмичари чија су имена подебљана учествују на ЕПд 2002.</small>

 Освајачи медаља 

 Резултати 
 Квалификације 
Квалификације су одржане 2. марта. Норма за најмање 8 места у финалу износила је 2,26 м, а коју је испунило 6 такмичара (КВ, остали су се квалификовали по основу постигнутог резултата (кв''')

Финале 
Финале је одржано 3. марта 2002.

Укупни биланс медаља у скоку увис за мушкарце после 27. Европског првенства у дворани 1970—2002.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима у дворани — скок увис за мушкарце
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — скок увис за мушкарце

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са ЕПд 2002. сајт maik-richter.de
 Резултати ЕПд 2002 на сајту todor66.com
  Европско првенство у дворани 2000. на сајту ЕАА].

Европско првенство у атлетици у дворани 2002.
Скок увис на Европском првенству у атлетици у дворани